IFSA peut faire référence à :
 l’International Freestyle Skaters Association ;
 l’Institut français des sciences administratives ;
 l’International Federation of Strength Athletes, active de 1995 à 2007 et qui s'est dissoute dans la Strongman Champions League (SCL).